Босут () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1139 жителей (по переписи населения 1991 года — 1149 жителей).

Демография 
В селе Босут, по переписи 2002 года проживали 894 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 39,1 лет (37,5 года у мужчин и 40,7 года у женщин). В селе есть 362 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,15.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины